Heksanol se može odnositi na sledeće izomere sa formulom -{C6H13OH}-:

{| class="wikitable sortable"
|-
! Struktura !! Tip !! IUPAC ime !! Tačka ključanja (°-{C}-)
|-
|  
| Primarni
| 1-Heksanol
| 158
|-
| 
| Sekundarni
| 2-Heksanol
| 136
|-
| 
| Sekundarni
| 3-Heksanol
| 135
|-
| 
| Primarni
| 2-Metil-1-pentanol
| 147
|-
| 
| Primarni
| 3-Metil-1-pentanol
| 152
|-
| 
| Primarni
| 4-Metil-1-pentanol
| 151
|-  
| 
| Tercijarni
| 2-Metil-2-pentanol
| 121
|-
| 
| Sekundarni
| 3-Metil-2-pentanol
| 134
|-
| 
| Sekundarni
| 4-Metil-2-pentanol
| 131
|-
| 
| Sekundarni
| 2-Metil-3-pentanol
| 126
|-
| 
| Tercijarni
| 3-Metil-3-pentanol
| 122
|-
| 
| Primarni
| 2,2-Dimetil-1-butanol
| 137
|-
| 
| Primarni
| 2,3-Dimetil-1-butanol
| 145
|-
| 
| Primarni
| 3,3-Dimetil-1-butanol
| 143
|-
| 
| Tercijarni
| 2,3-Dimetil-2-butanol
| 119
|- 
| 
| Sekundarni
| 3,3-Dimetil-2-butanol
| 120
|-
|  
| Primarni
| 2-Etil-1-butanol
| 146
|-
|}

Vidi još 
 Cikloheksanol
 Amil alkohol

Хексаноли